RS9 oder RS 9 steht für:
 Haenel RS9, Scharfschützengewehr von C. G. Haenel, siehe Gewehr G29
 Renault RS9 V10, Rennmotor des Renault Sport F1 Team

RS-9 steht für:
 Roland RS-9, 64-stimmiger Synthesizer von Roland (Unternehmen)

Siehe auch:
 RS09
 RS-09

Abkürzung